Un exposé  en général est une présentation orale d'un travail. En particulier il peut s'agir de :
 l'exposé formant la première partie de l'oral de l'épreuve anticipée de français du Baccalauréat en France ;

Le nom exposé peut également désigner :
 Exposé, la fonctionnalité de Mac OS X ;

Musique 

 , groupe américain formé en 1984 ;
 , album du groupe.

Cinéma 

 Exposé, film britannique de , sorti en 1976 ;
 Exposé (), film américano-suédois de Daphna Edwards, sorti en 1998.

Autre 

 , un module de la Station spatiale internationale

Voir aussi